Kirkland peut désigner :

Patronyme 
 Alexander Kirkland (1901-1985), acteur et metteur en scène américain.
 Angus Kirkland (1971-), joueur irlandais de squash.
 Cassandra Kirkland (1984-2017, une golfeuse française.
 Chris Kirkland (1981-), un joueur de football anglais.
 Douglas Kirkland (1934-2022), photographe de plateau américain.
 Hardee Kirkland (1868-1929), un acteur et réalisateur américain.
 James Kirkland (1984-), un boxeur américain.
 James Ian Kirkland (1954-), un paléontologue américain.
 Kenny Kirkland (1955-1998), musicien de jazz américain.
 Marie-Claire Kirkland-Casgrain (1924-), ministre québécoise.
 Sally Kirkland (1944-), une actrice et réalisatrice américaine.

Toponyme

Kirkland est une localité du Québec.
 Kirkland Lake est une ville du Nord-Est de l'Ontario.

Kirkland est une localité de l'Arizona.
 Kirkland est une localité de Caroline du Nord.
 Kirkland est une localité de l'Illinois.
 Kirkland est une localité de l'État de New York.
 Kirkland est une localité de l'État de Washington.

Kirland est une localité du Lancashire en Angleterre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités